Тайлер Бойд:

 Бойд, Тайлер (род. 1994) — американский и новозеландский футболист.
 Бойд, Тайлер (род. 1994) — игрок в американский футбол.